На́тали Дже́йн Имбру́лья (; род. 4 февраля 1975) — австралийско-британская певица, автор песен и актриса.

Известность к ней пришла благодаря роли Бет Бреннан в австралийской мыльной опере «Соседи». Спустя три года после ухода из программы она начала певческую карьеру и добилась значительного успеха благодаря кавер-версии песни группы Ednaswap «Torn». Последовавший за этим альбом Left of the Middle (1997) разошёлся тиражом 7 миллионов копий по всему миру. Начиная с 1997 года было продано в общей сложности 10 миллионов копий её альбомов. Натали получила несколько наград, в том числе восемь премий ARIA, две награды BRIT Awards, одну премию Billboard Music Awards и три номинации на премию «Грэмми».

В дополнение к ее певческой карьере, Имбрулия появилась в нескольких фильмах, в том числе Агент Джонни Инглиш 2003 года и австралийский независимый фильм «Закрыто на Зиму» (2009). Она также была лицом нескольких брендов, таких как L’Oreal, Gap и Kailis.

Ранние годы 
Натали Имбрулья родилась 4 февраля 1975 года в небольшом австралийском городке Бирклеуэил неподалёку от Сиднея в семье итальянского иммигранта Эллиота Имбрульи и австралийки англо-кельтского происхождения Максин Андерсон. Натали — вторая в семье, у неё ещё было три сестры. С детства начала заниматься балетом. Профессионально занималась пением с 13 лет. Снималась в телевизионной рекламе, затем в популярном сериале «Соседи», в котором начинала карьеру Кайли Миноуг.

В 1994 году Имбрулья уехала в Лондон, где познакомилась с Филом Торнелли, известным по работе с The Cure, и функционером BMG Марком Фоксом. В Лондоне она записала демоверсию песни «Torn» и подписала контракт с лейблом RCA Records. Сингл вышел в 1997 году и стал международным хитом, достигнув в официальном британском чарте продаж второй позиции. Сингл разошёлся тиражом более миллиона экземпляров в Великобритании. Песня была названа британской газетой Daily Mirror синглом года, а сама Натали заняла второе место в номинации «лучший женский вокал года». В 1998 году получила премию MTV Video Music Awards в номинации «лучший новый исполнитель» и номинации на премию «Грэмми» в 1999 году. Вслед за синглом вышел дебютный альбом Left Of The Middle.

В 2002 году снялась в комедийном фильме режиссёра Питера Хауитта «Агент Джонни Инглиш». 23 апреля 2009 года выходит второй фильм c Натали — «Закрыто на Зиму».

В сентябре 2009 года певица объявила о выходе нового альбома Come To Life 2 октября 2009 года.

В 2015 году Натали была приглашена в Россию для выступлений в культурно-развлекательной части автогонки «Формулы-1» Гран-при России в Сочи.

В июле 2015 года выходит пятый альбом Male.

Карьера

Сингл «Torn» и альбом Left of the Middle (1997—2000) 
Первым синглом Натали, ставшим популярным во всем мире, стала песня «Torn» — кавер-версия американской рок-группы Ednaswap. Сингл мгновенно стал одним из хитов 90-х, добрался до 2-го места в британском чарте в ноябре 1997 года, и 14 недель продержался на первом месте в хит-параде журнала Billboard. В Великобритании было продано более миллиона экземпляров сингла. В 2010 году британский бой-бэнд One Direction, который добился успеха благодаря тому, что занял 3-е место в шоу The X Factor, сделали cover на песню Torn, тем самым покорив сердца многих подростков.

Релиз «Torn» состоялся также в США, но в продажу не поступил. В то время синглы, не выпущенные в продажу, не могли принимать участие в хит-параде Hot 100 (формируется на основе данных о продаже и выходах в эфир), поэтому долгое время «Torn» там не появлялся. Политика была изменена ближе к концу 1998 года (теперь и только звучащие в эфире песни могли принимать участие в рейтинге), в то время сингл «Torn» уже начал терять свои позиции в других чатах и смог появиться в Hot 100 только на 42 месте.
В октябре 1997 года сингл побил рекордные показатели пребывания в эфире в Великобритании (более 2000 выходов) в течение 6 недель подряд. В радиочарте Великобритании сингл продержался на первой позиции 14 недель. В США сингл был номером один на радио с марта по июль 1998 года. С первых позиций его сдвинул сингл «Iris» рок-группы The Goo Goo Dolls.

Дебютный альбом Имбрульи Left of the Middle вышел 8 декабря 1997 года. За три недели в Великобритании было продано 350 тысяч экземпляров альбома, и ему был присвоен статус платинового. Всего было продано 6 миллионов экземпляров. По данным журнала Billboard продажи альбома в первую неделю превысили суммарный показатель продаж дебютных альбомов таких поп-рок исполнительниц, как Аланис Мориссетт, Фиона Эппл и Мередит Брукс. Вторым синглом с альбома стала песня «Big Mistake», которая дебютировала на второй строчке. Затем последовала «Wishing I Was There», которая была менее успешна, чем два первых сингла, и достигла 19 позиции. Последним синглом с альбома стал «Smoke», отличавшийся от предыдущих синглов по звучанию. Он стал хитом в Великобритании и вошёл в топ-5.
В ноябре 1998 года альбом Left of the Middle был признан дважды платиновым.

White Lilies Island (2001—2004) 
Следующий альбом Натали, White Lilies Island, вышел в 2001 году. Он был назван в честь места, где располагался основной дом певицы, расположенный на берегу реки Темза в Виндзоре. Работа над альбомом, в котором Натали выступила в качестве соавтора каждого из треков, заняла три года. Первый сингл с альбома, «That Day», сильно отличался по стилистике от предыдущих работ певицы, но не смог попасть в топ-10 Великобритании. В США первым синглом с альбома стал трек «Wrong Impression», имевший небольшой успех. Он также вышел в Великобритании и пользовался большей популярностью, чем первый сингл. Последний сингл, «Beauty on the Fire», ожидал наименьший успех, он даже не смог попасть в топ-50 Австралии. Тем не менее, по всему миру было продано более 1 миллиона экземпляров альбома, но повторить успех дебютного он не смог.

Третий альбом Натали был готов к ноябрю 2003 года, но звукозаписывающая компания отказалась выпускать его, так как он был «слишком роковым». Позже ей предложили записать подобранные для неё песни со шведскими поп-продюсерами, но она отказалась. В начале 2004 года певица разорвала контракт со своей звукозаписывающей компанией. Через 4 месяца она подписала новый контракт с другим лейблом Brightside Recordings, который открыл бывший исполнительный директор Innocent Records Хью Голдсмит.

Counting Down the Days (2005—2008) 
В апреле 2005 года вышел третий студийный альбом под названием Counting Down the Days. Первый сингл «Shiver» имел огромный успех, он стал её наиболее ротируемым синглом в Великобритании со времен «Torn». Он возглавлял британские чарты несколько недель подряд и стал самой часто исполняемой песней 2005 года.
«Sanctuary» должен был стать вторым синглом с альбома. Промосинглы были разосланы радиостанциям. Позже решение было отменено в пользу трека «Counting Down the Days». Сингл вышел 25 июля, но он не имел такого большого успеха в чартах, как «Shiver». Тем не менее он смог возродить интерес к альбому и получил множество трансляций в эфире радиостанций Великобритании.

Имбрулья встала перед выбором: либо запустить третий сингл «Perfectly», либо отправиться в турне. Она решила в пользу небольшого тура по Европе, который состоялся в октябре-ноябре. Несмотря на то, что альбом больше не смог войти в британский топ-40, Имбрулья убедилась в том, что у неё очень много преданных поклонников: билеты на некоторые концерты, особенно те, которые проводились в Лондоне, были распроданы полностью.
Альбом попал в сотню наиболее успешных альбомов в 2005 году в Великобритании.

Имбрулья начала работу над четвёртым альбомом в конце 2005 года, но в 2007 планы изменились — звукозаписывающая компания решила выпустить сборник синглов, который был посвящён 10-летию певицы в музыкальной индустрии. Для поддержки альбома был выпущен сингл «Glorious», премьера которого состоялась на BBC Radio 1 на шоу Криса Мойлса.

Come to Life (2009 — настоящее время) 

Имбрулья разорвала отношения с лейблом Brightside Records с сохранением прав на треки. Четвёртый студийный альбом певицы и первый, выпущенный на собственном лейбле Malabar Records, вышел в 2009 году.

Альбом поступил в продажу 2 октября 2009 года в некоторых европейских странах, а 5 октября состоялся цифровой релиз в Великобритании (планировавшийся в мае 2010 года выход на физическом носителе был впоследствии отменен). Альбом Come to Life стал первым студийным альбомом австралийской певицы за четыре года. В работе над LP принимал участие фронтмен группы Coldplay Крис Мартин.

Альбом дебютировал лишь на 67 строчке австралийских чартов. Продажи в первую неделю после релиза составили всего 740 экземпляров. Следующая неделя не улучшила положение: Come to Life упал до 89 места: на этом пребывание в ARIA Charts закончилось.
Песня «Want» была издана 28 сентября 2009 года в качестве ведущего сингла с нового альбома австралийской певицы. Трек, который распространялся только посредством цифровой дистрибуции, достиг 6 места итальянского национального хит-парада. В Бельгии сингл достиг 27 позиции. В Австралии «Want» дебютировал на 31 строчке местных Airplay-чартов, достигнув, в итоге, 22 места, но провалился в чартах ARIA. В Греции сингл возглавил чарты продаж онлайн-магазина iTunes. В британском хит-параде композиция на неделю вошла в топ-100, добравшись до 88 позиции.

Композиция «Scars» изначально задумывалась в качестве второго сингла. Однако его релиз, запланированный на 26 апреля 2010 года, равно как и выход альбома Come to Life в Великобритании на физическом носителе, был отменен.

Личная жизнь 
В конце 1990-х годов Имбрулья встречалась с актёром Дэвидом Швиммером. 31 декабря 2003 года, после трёх лет отношений, она вышла замуж за музыканта Дэниела Джонса. В январе 2008 года Имбрулья и Джонс объявили о расставании.

24 июля 2019 года Имбрулья объявила, что ожидает рождения своего первенца, зачатого при помощи ЭКО и донора спермы. 9 октября 2019 года стало известно у неё родился сын, Макс Валентин Имбрулья.

18 февраля 2013 года Имбрулья стала натурализованной гражданкой Великобритании.

Дискография

Альбомы 
 Left of the Middle (1997)
 White Lilies Island (2001)
 Counting Down the Days (2005)
 Glorious: The Singles 1997-2007 (2007)
 Come to Life (2009)
 Male (2015)

Синглы 
 Torn (1997)
 Big Mistake (1998)
 Wishing I Was There (1998)
 Smoke (1998)
 Identify (1998)
 That Day (2001)
 Wrong Impression (2002)
 Beauty On The Fire (2002)
 Shiver (2005)
 Counting Down The Days (2005)
 Glorious (2007)
 Want (2009)
 Instant Crush (2015)

Примечания

Ссылки 
 

Авторы-исполнители по алфавиту
Авторы-исполнители XX века
Авторы-исполнители XXI века
Авторы-исполнители Австралии
Авторы-исполнители Великобритании
Поп-вокалисты Австралии
Поп-вокалисты Великобритании
Исполнители Island Records
 
Киноактрисы Австралии
Лауреаты премии ARIA лучшей артистке